Dans le domaine des arts et plus particulièrement dans le métier de modèle vivant, la pose est une posture statique servant d'inspiration à l'artiste.

 En photographie, plus particulièrement, la pose, ou temps de pose, est aussi le temps d'exposition de la surface sensible à la lumière.

 Dans le domaine du bâtiment, la pose, est la mise en place d'un élément du bâtiment. On parle de la pose d'une porte, d'une fenêtre

 Pose : unité de surface utilisée en Suisse.

 Pose : série télévisée américaine de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals diffusée sur FX.

Article connexe 
 Poseur, personne qui par son attitude feint d'être ce qu'elle n'est pas.